Onderdistrict in Indonesië
 Pakisaji (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakisaji (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pakisaji (Kalidawir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java